Prvenstvo Jugoslavije u košarci za žene sa sezonu 1960. je petnaesti put zaredom osvojila Crvena zvezda iz Beograda.

Savezno prvenstvo

Republička prvenstva

Hrvatska 
Konačni poredak: 
 Jugomontaža (Zagreb)
 Split (Split)
 Mladost (Zagreb)
 Lokomotiva (Zagreb)
 Nafta (Rijeka)
 Partizan (Pula)
 Partizan (Zagreb)

Izvori 
 prvazenskaliga.kosarka.co.yu, prvenstva 1945. - 1991., wayback arhiva
 Vinko Bajrović, Milorad Bibić: Od Starog Placa do vrha Europe, Split, 2005.

1960